Abée peut désigner :
 abée, dans la technologie des moulins à eau, à la fois l'ouverture par laquelle l'eau s'écoule sur la roue du moulin, et le canal de dérivation emprunté par l'eau lorsque le moulin ne fonctionne pas ;
 Abée, une section de la commune belge de Tinlot située en Région wallonne dans la province de Liège.

 Abee (Alberta)